Wadai (, französisch Ouaddaï) bezeichnet

 das Volk der Maba oder Wadai im Tschad
 ihre Sprache, Maba (Sprache)
 Reich Wadai, das frühere Reich der Maba
 Wadai (Provinz), eine Provinz des Tschad
 zur französischen Eroberung bis 1911: Kolonialisierung des Wadai